Füredi Zoltán (1954-) matematikus
 Füredi Zoltán (1968–) antropológus, orientalista, dokumentumfilmes
 Füredi Zoltán (? –) forgatókönyvíró